Cincinnati Masters 2022, właśc. Western & Southern Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2022 z cyklu Cincinnati Masters rozgrywany w dniach 15–21 sierpnia 2022 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 527 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Wycofania z turnieju 
  Bianca Andreescu → zastąpiona przez  Nuria Párrizas Díaz
  Danielle Collins → zastąpiona przez  Majar Szarif
  Angelique Kerber → zastąpiona przez  Sara Sorribes Tormo
  Alison Van Uytvanck → zastąpiona przez  Petra Martić
  Karolína Muchová → zastąpiona przez  Anastasija Potapowa

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Wycofania z turnieju 
  Coco Gauff/ Jessica Pegula → zastąpione przez  Jekatierina Aleksandrowa/ Alaksandra Sasnowicz
  Emma Raducanu/ Jelena Rybakina → zastąpione przez  Caroline Garcia/ Petra Martić

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych